Chirat, coulée de blocs rocheux ;

 Chirat-l'Église, commune française du département de l'Allier ;

 Madeleine Chirat (née en 1998), skieuse alpine française.
 Raymond Chirat (1922-2015), historien français du cinéma.